Elena Gatti Caporaso – politica italiana
 Enzo Maria Caporaso – ultramaratoneta ed ex pugile italiano
 Salvatore Caporaso – poeta e militare italiano
 Teodorico Caporaso – marciatore italiano